E52 può riferirsi a:

Codici 
E52, codice ECO di alcune linee della variante principale della variante Rubinstein della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E52, da Strasburgo a Salisburgo

Altro 
HMS E52, sommergibile della classe E della Royal Navy